

Persone 
 Bellia – cognome italiano
 Emanuele Bellia (1791-1860) – avvocato, patriota e politico italiano
 Fabrizio Bellia (1963) – scacchista italiano
 Teo Bellia (1960) – doppiatore, direttore del doppiaggio, attore, giornalista e dialoghista italiano

Altro
 Palazzo Bellia – edificio storico di Torino